

События 

 22 февраля — На остававшийся вакантным более десяти месяцев папский престол избран кардинал Джироламо Маши д’Асколи под именем Николая IV (1288—1292).
 5 июня - Битва при Воррингене. Исходом сражения стал крупный передел власти на северо-западе Центральной Европы.
 Вьетнамцы разбили юаньцев в устье реки Бать-данг (Белая лилия).
 Дюссельдорф получил статус города.
 Восстание пополанов в Пизе.
 В Кёнигсберге построена Юдиттен Кирха.
 Заключен Готландский договор  между крестьянами шведского острова Готланд и горожанами Висбю, крупнейшего города острова. 
См. также: :Категория:Появились в 1288 году

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1288 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1288 году
 Иоанн XI Векк — константинопольский патриарх.
 10 декабря — Владимир Василькович, князь волынский.

См. также